Кубок Іспанії з футболу 1995–1996 — 94-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вдев'яте здобув Атлетіко (Мадрид).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/20 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/21 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 вересня/12 жовтня 1995

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/8 листопада 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/7 листопада 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/8 листопада 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/9 листопада 1995

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/13 грудня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/13 грудня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/14 грудня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/12 грудня 1995

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 січня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 січня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 січня 1996

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/13 лютого 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/14 лютого 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/15 лютого 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/14 лютого 1996

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/29 лютого 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/28 лютого 1996

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

1995–1996
Іспанія
Іспанія
1995 в іспанському спорті
1996 в іспанському спорті